Чемпионат Европы по кёрлингу 1981 состоялся в городе Гриндельвальд (Швейцария) с 7 по 12 декабря 1981 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 13 женских команд (Финляндия выставил на чемпионат только мужскую команду).

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 3-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Дании.

В женском турнире чемпионом Европы стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Швеции; третье место заняла сборная Дании.

Впервые в чемпионате приняли участие мужские сборные Австрии и Финляндии и женские сборные Австрии и Люксембурга.

Впервые команды на групповом этапе были разделены на две группы — А и В. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы. Остальные команды, занявшие в группах места ниже второго, играли с командой, занявшей в другой группе такое же место, матч за место в окончательной классификации (кроме женской сборной Люксембурга, для которой не имелось соответствующего соперника, и она заняла последнее 13-е место).

Мужчины

Групповой этап 
Группа А

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Группа B

 Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
За 13-е место:  5 — 2 

За 11-е место:  10 — 4 

За 9-е место:  7 — 6 

За 7-е место:  6 — 5 

За 5-е место:  8 — 6 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 
Группа А

 Проходят в плей-офф.

Группа B

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф 
За 11-е место:  10 — 6 

За 9-е место:  6 — 3 

За 7-е место:  11 — 3 

За 5-е место:  10 — 4 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1981
Международные соревнования по кёрлингу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1981 году
Декабрь 1981 года
Международные спортивные соревнования в Гриндельвальде
Чемпионаты Европы в 1981 году
Чемпионаты Европы в Швейцарии